Az episzkopális szót elsősorban a püspöki hierarchia miatt használják. Az episzkopális egyház protestáns egyház, melyben a római katolikus püspökséghez hasonló hierarchia van. Ellentéte a demokratikus szervezetű presbiteriánus egyház.

Episzkopális egyház lehet:

Anglikán közösség
 Episzkopális Egyház az Egyesült Államokban, Hondurasban, Tajvanon, Kolumbiában, Ecuadorban, Haitin, a Dominikai Köztársaságban, Venezuelában, a Brit Virgin-szigeteken és Európa bizonyos részeiben.
 Skót Episzkopális Egyház

 Brazil Episzkopális Anglikán Egyház
 Kubai Episzkopális Egyház
 Jeruzsálem és a Közel-Kelet Episzkopális Egyháza
 A Fülöp-szigetek Episzkopális Egyháza
 Spanyol Reformált Episzkopális Egyház
 Szudáni Episzkopális Egyház

Folytatódó Anglikán Mozgalom
 Apostoli Episzkopális Egyház
 Anglikán Episzkopális Egyház, Egyesült Államok.
 Episzkopális Missziós Egyház, Egyesült Államok.
 Hagyományos Protestáns Episzkopális Egyház, Egyesült Államok.
 Déli Episzkopális Egyház, Egyesült Államok.
 Észak-Amerika Egyesült Episzkopális Egyháza, Egyesült Államok.

Anglikán, független
 Szabad Protestáns Episzkopális Egyház, Észak-Amerika.
 Reformált Episzkopális Egyház, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia, Európa. Szorosan összefonódott a Folytatódó Anglikán egyházakkal.

Metodisták
 Afrikai Metodista Episzkopális Egyház, Egyesült Államok. 
 Afrikai Metodista Episzkopális Zion Egyház, Észak-Amerika.
 Keresztény Metodista Episzkopális Egyház, Észak-Amerika.
 Keresztény Metodista Episzkopális Zion Egyház, Egyesült Államok.
 a korábbi Metodista Episzkopális Egyház, ma az Egyesült Metodista Egyház része.

Konvergencia Mozgalom
 Karizmatikus Episzkopális Egyház
 Evangéliumi Episzkopális Egyházak Közössége

Kapcsolódó szócikkek 
 Episzkopalizmus
 Anglikanizmus
 Folytatódó Anglikán Mozgalom
 Konvergencia Mozgalom
 Church of England
 Church of Ireland
 Metodizmus
 Római katolikus egyház
 Keleti egyházak
 Ortodox egyház

Jegyzetek 

Anglikán egyház